

Sigle 
 Infezione delle vie urinarie
 Unione vegetariana internazionale (IVU acronimo di International Vegetarian Union)